Holbøl (plaats), plaats in Denemarken
 Holbøl (parochie), plaats in Denemarken